

Araldica 
 Pavone – figura araldica

Astronomia 
 Pavone – una delle 88 costellazioni moderne

Biologia 
 Pavone comune (Pavo cristatus) – specie di uccelli del genere Pavo
 Pavone verde (Pavo muticus) – specie di uccelli del genere Pavo

Geografia 
 Pavone del Mella – comune italiano in provincia di Brescia
 Pavone Canavese – comune italiano in provincia di Torino
 Pavone d'Alessandria – l'unica frazione di Pietra Marazzi in provincia di Alessandria
 Pavone – frazione di Sabbio Chiese in provincia di Brescia
 Pavone – torrente toscano lungo il quale si trova la miniera di Montecastelli

Personaggi 
 Pavone – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Persone 
 Annibale Pavone – attore italiano
 Carlo Pavone – patriota italiano
 Chris Pavone – scrittore statunitense
 Claudio Pavone – storico italiano
 Cristiano Pavone – ex calciatore e giocatore di beach soccer italiano
 Daniela Pavone – calciatrice italiana
 Francesco Saverio Pavone – magistrato italiano
 Giuliano Pavone – giornalista e scrittore italiano
 Gianfilippo Pavone – hockeista italiano
 Giuseppe Pavone – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Gonzalo Norberto Pavone – calciatore argentino
 Kris Pavone – wrestler statunitense
 Mariano Pavone – calciatore argentino
 Pino Pavone – cantautore italiano
 Rita Pavone – cantante e attrice italiana
 Vincenzo Pavone – politico italiano

Pagine correlate
Pavoni